Jersild ist der Familienname folgender Personen
Jørgen Jersild (1913–2004), dänischer Komponist
Per Christian Jersild (* 1935), schwedischer Schriftsteller